Futbolo klubas Sūduva, ali na kratko Sūduva, je litovski nogometni klub iz mesta Marijampolė. Uradno je bil ustanovljen leta 1968 in trenutno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
A lyga:
PRVAKI (3x): 2017, 2018, 2019
PODPRVAKI (4x): 2007, 2010, 2020, 2021

litovski pokal:
PRVAKI (3x): 2006, 2009, 2019
FINALISTI (4x): 1976, 2002, 2016, 2020

litovski superpokal:
PRVAKI (4x): 2009, 2018, 2019, 2022
FINALISTI (2x): 2006, 2020

Uvrstitve

Barve

Moštvo sezone 2023 
Podatki z dne 18. mareca 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 

Litva

 Džiugas Bartkus
 Ričardas Beniušis
 Valdemar Borovskij
 Karolis Chvedukas
 Artūras Fomenka
 Dominykas Galkevičius
 Darius Gvildys
 Algis Jankauskas
 Tadas Kijanskas
 Povilas Lukšys
 Darius Maciulevičius
 Tomas Mikuckis
 Povilas Leimonas

 Ramūnas Radavičius
 Tomas Radzinevičius
 Nerijus Radžius
 Tomas Ražanauskas
 Mantas Samusiovas
 Vaidas Slavickas
 Nerijus Valskis
 Ovidijus Verbickas
 Irmantas Zelmikas
 Karolis Laukžemis

Evropa
 Andro Švrljuga
 Daniel Offenbacher
 Ivans Lukjanovs
 Semir Kerla
 Vital Hayduchyk
 Predrag Pavlović

Južna Amerika

 Gerson Acevedo
 Rafael Gaúcho

CONCACAF 

 Sandro Grande
 Radanfah Abu Bakr

Afrika

 Henri Junior Ndong
 Eugene Sseppuya
 Sérgio Semedo

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fksuduva.lt oficial) (LT)
 (A lyga oficial)  (LT)
 Globalsportsarchive

Sūduva
Sūduva